De Filippi  o de Filippi es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Hugo Ortiz de Filippi (1937-), abogado y político chileno.
 Maria De Filippi (1961-), presentadora de televisión, guionista de televisión y productora de televisión italiana.
 Las Manos de Filippi, un grupo de rock de Argentina, de estilo fusión y alternativo.